Whiteman ist der Familienname folgender Personen:

 Burchell Whiteman (* 1937/38), jamaikanischer Politiker und Diplomat
 Dorit B. Whiteman (* 1924), austroamerikanische Psychologin
 Ede Whiteman, deutscher Reggae-Sänger
 Marjorie Millace Whiteman (1898–1986), US-amerikanische Juristin und Diplomatin
 Paul Whiteman (1890–1967), US-amerikanischer Musiker und Bandleader

Siehe auch:
 Wightman
 Whitman